In 1975 werd het 70ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 20 februari tot 17 augustus. Fluminense werd de kampioen.

Eerste toernooi 

Play-off

Tweede toernooi

Derde toernooi

Play-off

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1975